Afabetul limbii urdu, sau doar alfabetul urdu, este un set de semne care se se scriu și se citesc de la dreapta la stânga folosite pentru scrierea limbii urdu.  Este o modificare a setului de semne folosit în scrierile limbilor arabo-persane, care la rândul său este derivat din alfabetul arab.

Legături externe 
 Alfabetul Urdu
 Alfabetul Urdu cu echivalente Devanagari 
 NLA Urdu letters 

Limba urdu
Alfabete derivate din alfabetul arab